Il cecoslovacco Ivan Lendl riesce alla sua quarta finale consecutiva agli US Open a vincere per la prima volta il titolo battendo il campione uscente John McEnroe per 7-6(1) 6-3 6-4. Dopo il successo sullo stesso McEnroe l'anno precedente al Roland Garros aggiunge un secondo titolo del Grande Slam al suo palmarès. Il venticinquenne di Ostrava grazie a questa vittoria diventa il nuovo numero 1 della classifica ATP scavalcando proprio Mac e rimarrà tale per 3 anni consecutivi, esattamente 157 settimane. Con questa vittoria Lendl incassa anche un assegno di  dollari.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1985